Шактипи́тха (, , ) — священное место паломничества для последователей шактизма. Шактипитхи — это места, связанные с Шакти — женской ипостасью Бога в индуизме. Всего существует 51 шактипитхи, в разных уголках Индийского субконтинента. Четыре из них являются для верующих наиболее важными и священными. Они носят название ади-шактипитхи. Первая из ади-шактипитх посвящена богине Бимале и расположена в храмовом комплексе Джаганнатхи в г. Пури, Орисса; вторая посвящена богине Таратарини и расположена неподалёку от г. Берхампура, также в штате Орисса; третья посвящена богине Камакхья и расположена в г. Гувахати, штат Ассам; и последняя, четвёртая ади-шактипитха, находится в Калькутте и посвящена Дакшина-Калике.

Примечания

Литература 
 Phyllis K. Herman, California State University, Northridge (USA), «Siting the Power of the Goddess: Sita Rasoi Shrines in Modern India», International Ramayana Conference Held at Northern Illinois University, DeKalb, IL USA, September 21-23, 2001.
 Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in the Hindu Religious Traditions (ISBN 81-208-0379-5) by David Kinsley

Ссылки 
 Shaktipeeth — Website on Shakti peethas
 51 Shakti Peethas of Ma Durga
 Comprehensive guide on 51 Shakti Peethas
 Daksha Yagna — The story of Daksha’s sacrifice and the origin of the Shakti Pithas
 Gayatri Shaktipeeth, Vatika: An Introduction

Места паломничества индуизма
Шактизм